Gminy w USA:
 Young America (ang. Young America Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Edgar
 Young America (ang. Young America Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Carver